Битва при Мегіддо (1457 рік до н. е.) - битва між Єгиптом (Нове Царство) та Кадешем
 Битва при Мегіддо (609 рік до н. е.) - битва між Єгиптом (Пізнє царство) та Юдейським царством
 Битва при Мегіддо (1918) - битва Першої світової війни між Британською імперією, Францією та Хіджазом, з одного боку, та Османською імперією з іншого боку. У складі османських військ були німецькі частини